Thunderbird eller Thunderbirds hkan syfta på:

Ford Thunderbird – en bilmodell
Mozilla Thunderbird – en e-postklient
Thunderbirds (TV-serie) – en TV-serie
Thunderbirds (film) – en film
 Thunderbird (PowerPark) – berg- och dalbana i trä, vid PowerPark i Alahärmä i västra Finland
Thunderbird (seriefigur) – en seriefigur
Thunderbird (Quiet Riot-låt) – en låt av hårdrocksbandet Quiet Riot
USAF Thunderbirds – US Air Forces flyguppvisningsgrupp
Thunderbirds (PowerPark) – en berg och dal bana i PowerPark Finland
English Electric Thunderbird – en brittisk luftvärnsrobot